Het voetbalseizoen 2018/19 van de Hoofdklasse was het 45e seizoen van deze competitie voor zondagteams en het 23e seizoen van deze competitie voor zaterdagteams. De Hoofdklasse was dit seizoen het vijfde niveau in het Nederlandse voetbal en het derde amateurniveau. De Hoofdklasse bestond dit seizoen uit vier competities van elk 16 teams.

Het seizoen ging van start op 1 en 2 september 2018 en de laatste speelronde was op 25 en 26 mei 2019. Ter Leede en Excelsior '31 werden kampioen in respectievelijk de zaterdag Hoofdklasse A en B. RKVV DEM en RKSV Groene Ster werden kampioen in respectievelijk de zondag Hoofdklasse A en B.

Opzet en promotie/degradatieregels 
Dit seizoen bestaat net als vorig seizoen de Hoofdklasse uit twee zaterdag- en twee zondagcompetities. Het aantal clubs dat uitkomt in elke competitie is 16.

De kampioenen van elke competitie zullen direct promoveren. Daarnaast spelen de (vervangende) periodekampioenen samen met de nummers 15 en 16 van de Derde divisie om twee plaatsen in de Derde divisie.
De nummers 15 en 16 van elke Hoofdklassecompetitie degraderen rechtstreeks naar de Eerste klasse. De nummers 13 en 14 zullen nacompetitie spelen met de periodekampioenen uit de Eerste klasse.

Zaterdag Hoofdklasse A

Ploegen

Ranglijst

Eindstand

Legenda 

1 Winnaar eerste periodetitel (wedstrijd 1-10)
2 Winnaar tweede periodetitel (wedstrijd 11-20)
3a Winnaar derde periodetitel (wedstrijd 21-30)
3b Plaatsvervangende winnaar derde periodetitel (wedstrijd 21-30)

Uitslagen

Zaterdag Hoofdklasse B

Ploegen

Ranglijst

Eindstand

Legenda 

1 Winnaar eerste periodetitel (wedstrijd 1-10)
2 Winnaar tweede periodetitel (wedstrijd 11-20)
3 Winnaar derde periodetitel (wedstrijd 21-30)

Uitslagen

Zondag Hoofdklasse A

Ploegen

Ranglijst

Eindstand

Legenda 

1 Winnaar eerste periodetitel (wedstrijd 1-10)
2 Winnaar tweede periodetitel (wedstrijd 11-20)
3a Winnaar derde periodetitel (wedstrijd 21-30)
3b Plaatsvervangende winnaar derde periodetitel (wedstrijd 21-30)

Uitslagen

Zondag Hoofdklasse B

Ploegen

Ranglijst

Stand 
Bijgewerkt tot en met

Legenda 

1 Winnaar eerste periodetitel (wedstrijd 1-14)
2a Winnaar tweede periodetitel (wedstrijd 15-28)
2b Plaatsvervangende winnaar tweede periodetitel (wedstrijd 15-28)
3 Plaatsvervangende winnaar fictieve derde periodetitel
* SVA Papendorp uit de competitie gezet wegens tweede maal niet komen opdagen.

Uitslagen 

Hoofdklasse Nederland
Nederlands competitievoetbal 2018/19